Серге́й Ви́кторович Петро́в:
 Петров, Сергей Викторович (род. 1960) — российский хирург, профессор, доктор наук.
 Петров, Сергей Викторович (род. 1971) — российский медиаменеджер и общественный деятель.